Mässcupen 1967/1968 vanns av Leeds United, England, som slog Ferencváros, Ungern, i finalerna. Det var första gången ett engelskt lag vann turneringen.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Referenser

Webbkällor

Externa länkar 
 Resultat från Mässcupen på Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1967/1968
Fotbollssäsongen 1967/1968
1967 i Europa
1968 i Europa